Lagrange pode referir-se a:

 Lagrange (Altos Pirenéus), comuna francesa do departamento dos Altos Pirenéus;
 Joseph-Louis Lagrange, matemático italiano.
 Pontos de Lagrange, pontos especiais próximos de um sistema orbital de dois corpos massivos.
 LaGrange (Geórgia)
 Condado de LaGrange
 Mecânica de Lagrange
 Polinômio de Lagrange
 Função de Lagrange
 Lagrange (Indiana)
 Equação de Euler-Lagrange
 LaGrange (Arkansas)
 Lagrange (Landes)
 Lagrange (Ohio)

Ver também
 La Grange
 LaGrange

Desambiguações de topônimos